Евге́ний Дми́триевич Миха́йлин (23 марта 1947, Волоколамск, Волоколамский район, Московская область, РСФСР) — советский футболист, полузащитник. Серебряный призёр чемпионата СССР 1968 года.

Карьера 
Воспитанник ДЮСШ «Спартак» (Москва). Начал карьеру в московском «Спартаке» в 1964 году. Первый матч за основной состав красно-белых провёл 3 октября 1967 года. Единственный гол в составе «Спартака» забил 16 апреля 1968 года. В 1968 году завоевал серебряные медали чемпионата СССР. Всего сыграл за «Спартак» 39 матчей, в том числе 38 в чемпионате СССР и один в розыгрыше Кубка СССР. Шесть раз был заменён, четыре раза выходил на замену. Забил 1 гол. За дубль московского «Спартака» сыграл более 83 матчей и забил 8 мячей.

Сезон 1970 года провёл в одесском «Черноморце». В 1971 году перешёл в другую команду высшей лиги «Кайрат» из Алма-Аты, за которую играл 5 лет. В том же году в составе алма-атинской команды, впервые в истории советского футбола, завоевал Кубок Международного спортивного союза железнодорожников. По итогам сезона 1974 года команда вылетела в первую лигу. Проведя один сезон за алмаатинцев во втором дивизионе советского футбола перешёл в другую казахстанскую команду, «Трактор» из Павлодара, выступавшую во второй лиге. По окончании сезона 1976 года завершил карьеру футболиста.

С июня по ноябрь 1980 года работал тренером команды второй лиги «Целинник» (Целиноград). В 1981 году был главным тренером клуба «Шахтёр» из Караганды. С 1982 по 1988 годы работал в ДЮСШ №44 в Алма-Ате. В 1989 году переехал в Москву и работал тренером в СШ «Медик».

Статистика выступлений 
Данные по матчам и забитым мячам в Кубке СССР и турнире дублёров неполные. Из-за этого, рядом с цифрой стоит знак ↑.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата СССР 1968 года.
 Обладатель Кубка Международного спортивного союза железнодорожников (1971).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Спартак Москва — матчасть»
 Профиль на сайте Fanat1k.ru
 Профиль на сайте Football Facts
 Профиль на сайте football.lg.ua
 23 марта. Этот день в истории клуба «Черноморец»

Футболисты СССР
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар